Льгов-Ки́евский (Льгов I) — узловая железнодорожная станция Орловско-Курского региона Московской железной дороги, расположена в городе Льгове Курской области. Станция расположена на пересечении железнодорожных линий Киев — Воронеж и Москва — Брянск — Льгов — Харьков.

Пригородное сообщение 
Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:

 Курск — Льгов — Глушково — Ворожба — Тёткино — Локоть (в настоящее время — только до Глушково)
 Льгов — Готня (ныне отменено)
 Льгов — Комаричи — Брянск (в настоящее время — только с пересадкой по станции Комаричи)
 Льгов — Михайловский Рудник — Орёл
 Льгов — Курск
Кроме того, курсирует ускоренный пригородный поезд Орёл — Льгов (6901/6902).

Поезда дальнего следования

История 

Станция Льгов была введена в эксплуатацию в 1868 году в составе строящейся линии Курск — Киев. Особенности местности не позволили проложить железную дорогу через город, поэтому станция была построена в 7 верстах от Льгова. Позднее город разросся и станция оказалась внутри городской черты. В 1897 году было завершено строительство линии Брянск — Льгов, Льгов стал узловой станцией Московско-Киево-Воронежской железной дороги. В 1911 году была введена в эксплуатацию линия Льгов — Харьков, относившаяся к Северо-Донецкой железной дороге. Для обслуживания Северо-Донецкой железной дороги был построен отдельный вокзал.

Во время Великой Отечественной войны старое здание вокзала было разрушено. Новый вокзал был сооружён в конце 1940-х годов.

Название станции 
Начиная с 1911 года станция Московско-Киевско-Воронежской железной дороги носила название Льгов I, а станция и оборотное паровозное депо Северо-Донецкой железной дороги — Льгов II. В 1929 году станция Льгов I была переименована в Льгов-Киевский. По состоянию на 2009 год в качестве названия станции официально используются варианты: Льгов-Киевский (в справочниках и расписаниях поездов дальнего следования) и Льгов I (в расписаниях пригородных поездов).

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Курской области

Ссылки 
 
 
 Дореволюционные фотографии Льгова, в том числе и ж/д вокзалов на городском портале
 Расписание поездов дальнего следования
 Расписание пригородных поездов

Примечания 

Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Льгов
Железнодорожные станции по алфавиту
Узловые железнодорожные станции
Станции 2 класса
Участковые станции